Гео́ргий Льво́вич Курба́тов (, Ленинград — , Санкт-Петербург) — советский и российский историк-медиевист, византинист. Доктор исторических наук, профессор исторического факультета СПбГУ. Лауреат Государственной премии России.

Биография 
Родился в семье геолога и врача, рано лишился родителей. Был эвакуирован из блокадного Ленинграда.

Окончил исторический факультет ЛГУ. На формирование его научных интересов большое влияние оказали Б. А. Романов, Н. В. Пигулевская, М. Е. Сергеенко и особенно М. В. Левченко, который стал его научным руководителем, когда студент Курбатов избрал темой своих исследований историю Византии. С 1955 года начинает преподавательскую деятельность на кафедре истории средних веков истфака ЛГУ. В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию «Городские курии и сословие куриалов в ранней Византии (IV—VI вв.)». Защитив в 1966 году докторскую диссертацию «Ранневизантийский город (IV—VI вв.). Антиохия IV—VI вв. и основные проблемы внутреннего развития города», Г. Л. Курбатов стал одним из самых молодых докторов наук — историков.

С 1968 года — профессор. С 1970 по 1989 год был заведующим кафедрой истории средних веков.

Как один из авторов коллективной монографии «Культура Византии» (М., 1984—1991), в 1996 году был удостоен Государственной премии России за монографию «Культура Византии IV—XV веков» в трёх томах.

Основные труды 
 Византия в VI столетии : Популярный очерк. Л.: Учпедгиз, 1959. 136 с., 1 л. карт.
 Скандербег — народный герой Албании : Популярный очерк. Л.: Учпедгиз, 1961. 116 с.
 Ранневизантийский город : (Антиохия в IV в.). Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. 286 с.
 В. Г. Васильевский и начало византиноведения в Петербургском университете // Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1969. С. 133—152.
 Основные проблемы внутреннего развития византийского города в IV—VII вв. : (Конец античного города в Византии). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. 220 с.
 История Византии : Историография. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. 256 с.
 Византия: проблемы перехода от античности к феодализму. Л. : ЛГУ, 1984. 97 с. В соавторстве с Г. Е. Лебедевой.
 История Византии : От античности к феодализму. М.: Высшая школа, 1984. 207 с.
 Христианство : Античность. Византия. Древняя Русь. Л.: Лениздат, 1988. 334 с. В соавторстве с Э. Д. Фроловым и И. Я. Фрояновым.
 Ранневизантийские портреты : К истории общественно-политической мысли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 270, [2] с. ISBN 5-288-00543-5.
 Традиции и новации в истории Византии в русской и зарубежной современной византинистике // Средневековая и новая Россия. Санкт-Петербург, 1996. С. 76—85.

Литература 
 Георгий Львович Курбатов // Византийский временник. — 2001. — Т. 60 (85). — С. 226—227.
 Лебедева Г. Е., Якубский В. А. К 70-летию профессора Г. Л. Курбатова // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. Вып. 3. — СПб., 2001. — С. 5—8
 Авилушкина Л. Т., Исакова Л. В. Хронологический указатель трудов Г. Л. Курбатова // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. Вып. 3. — СПб., 2001. — С. 20—28.
 Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Георгий Львович Курбатов — историограф // Античная древность и Средние века. Вып. 34 / под ред. С. П. Карпова. — Екатеринбург, 2003.
 Г. Л. Курбатов (16.05.1929 — 6.02.2003) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 2003. — Вып. 1. — С. 127.
 Памяти Георгия Львовича Курбатова // Византийский временник. — Т. 63 (88). — 2003. — С. 330—332;
 Исторический факультет Санкт-Петербургского университета. 1934—2004: Очерк истории. — СПб., 2004. — С. 214—215;
 Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Георгий Львович Курбатов (1929—2003) // Портреты историков : Время и судьбы. Т. 3 / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. — М.: Наука, 2004. — С. 543—553. ISBN 5-02-009825-6.
 Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Штрихи к научной биографии Г. Л. Курбатова // Античная древность и средние века. 2011. — Вып. 40. — С. 422—429.
 Лебедева Г. Е., Мехамадиев Е. А. Георгий Львович Курбатов (1929—2003 гг.): методология и теоретические особенности его научно-исследовательской деятельности // Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего Нового времени. — 2019. — Вып. 5 (2). — С. 9—29.

Примечания

Ссылки 
 Биографический очерк
 Некролог
 Сосницкий Д. А., Ростовцев Е. А. Курбатов Георгий Львович // Биографика СПбГУ

Историки СССР
Медиевисты СССР
Историки России
Медиевисты России
Византинисты
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники